

Лаймстоун — місто, штат Мен
 Лаймстоун — селище, штат Іллінойс
 Лаймстоун Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсільванія
 Лаймстоун Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсильванія
 Лаймстоун Тауншип — селище в окрузі Монтур, штат Пенсильванія
 Лаймстоун Тауншип — селище в окрузі Юніон, штат Пенсильванія
 Лаймстоун Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Пенсильванія
 Лаймстоун — переписна місцевість, штат Флорида
 Лаймстоун — переписна місцевість, штат Мен
 Лаймстоун — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Лаймстоун — переписна місцевість, штат Оклахома